Erik Pontoppidan ist der Name folgender Personen:

* Erik Pontoppidan der Ältere (1616–1678), dänischer lutherischer Bischof, Theologe und Autor
 Erik Pontoppidan der Jüngere (1698–1764), dänischer lutherischer Bischof, Theologe und Autor
 Erik Jansen Pontoppidan (1847–1919), dänischer Arzt